Osoby
 Kserkses I – król Persji 485-465 p.n.e.
 Kserkses II – król Persji 424 p.n.e.
 Kserkses z Armenii – król Armenii 212 p.n.e.
 Kserkses z Kommageny – władca Kommageny 228-201 p.n.e.

 Inne
 Kserkses – opera Georga Friedricha Händla

Zobacz też